Orlando Valverde (Rio de Janeiro 1917 - 16 de junho de 2006) foi um geógrafo brasileiro e pesquisador do Conselho Nacional de Geografia.

Valverde era engajado politicamente como um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil.

Seu filho Orlando Carneiro Felipe Valverde ministrou aulas de História e Geografia no extinto Instituto São Paulo Apóstolo.
Seu neto, Rodrigo Valverde, ministra aulas atualmente na Universidade de São Paulo.

Publicações
Grande Carajas: Planejamento Da Destruiçao. 1989. ISBN 9788521800194
Estudos de geografia agrária brasileira. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985.

Geógrafos do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro